Colégio São Francisco Xavier (Ipatinga) — colégio em Ipatinga, Minas Gerais, Brasil
 Colégio São Francisco Xavier (São Paulo) — colégio em São Paulo, Brasil

Desambiguações de organizações